A Katyusa (Катюша) az orosz Jekatyerina (Екатерина) név becézett formája, amelynek magyar megfelelője a Katalin.

 Katyusa (fegyver) – a BM–8, BM–13 és BM–31 rakéta-sorozatvetők népszerű elnevezése
 Katyusa (dal)
 Katyusa–Alpecin – svájci kerékpárcsapat